L28 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Hurworth (L28), un destroyer de la classe Hunt de la Royal Navy ;
 Lichen simplex chronique et prurigo, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres